Il doppio del torneo di tennis Sapronov-tennis Kharkiv Ladies Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Valentina Ivachnenko e Kateryna Kozlova che hanno battuto in finale Melanie Klaffner e Lina Stančiūtė 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Valentina Ivachnenko /  Kateryna Kozlova (Campionesse)
 Melanie Klaffner /  Lina Stančiūtė (finale)

 Anna Škudun /  Anastasіja Vasyl'jeva (quarti di finale)
 Evgenija Paškova /  Marija Žarkova (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sapronov-tennis Kharkiv Ladies Cup 2011